41488 Sindbad è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,9434310 UA e da un'eccentricità di 0,1519328, inclinata di 9,61840° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 2000
Sindbad